Mandamento – divisione amministrativa storica italiana
Mandamento – nome con cui ci si riferisce ai rioni storici di Palermo:
mandamento Tribunali
mandamento Palazzo Reale
mandamento Monte di Pietà
mandamento Castellammare
Mandamento – unità territoriale controllata dalla mafia siciliana